

Sigle 
 Vinnie Vincent Invasion – gruppo musicale heavy metal statunitense

Codici 
 VVI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Internazionale Viru Viru, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia